Didimo di Alessandria ("il Cieco"; 313-398) – teologo, tra i capi della scuola catechetica di Alessandria d'Egitto del IV secolo
 Didimo di Alessandria ("Calcentero"; 63 a.C. circa-10 d.C.) – grammatico e filologo greco antico